Michaelsgymnasium (Michaelsschule) ist der Name von Schulen des Michaelspatroziniums:

 St. Michael-Gymnasium (Bad Münstereifel)
 Kollegium St. Michael in Freiburg
 Michaelisschule (Lüneburg) 
 St.-Michaels-Gymnasium Metten
 Gymnasium St. Michael (Ahlen)
 Gymnasium St. Michael (Paderborn)
 Gymnasium bei St. Michael Schwäbisch Hall

Liste (Schulen nach Namensgeber)
Erzengel-Michael-Schule